, titre américain du livre  de Robert William Service paru en 1907
 , film américain sorti en 1916, basé sur le livre